Махерио́тис () — греческая фамилия. По греческой православной традиции при пострижении в монашество монах не только меняет имя, но может поменять и фамилию, которая даётся по месту пострига. Постриженники ставропигиального монастыря Махера получают фамилию Махериотис
 Анфим (Махериотис) (1905—1976) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Китийский, проэдр Амафунта, нового города Лимасола и Куриона.
 Геннадий (Махериотис) (1893—1986) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Пафский, ипертим и экзарх Арсинои и Ромеи.
 Хризостом (Махериотис) (род. 1938) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Китийский, ипертим и экзарх Ларнаки и Левкары.